Geisa lehetséges jelentései:
 Geisa: a gésa (japán szórakoztató művésznő) szó egyik alakváltozata.
 Geisa, Geysa: a Géza magyar személynév német nyelvű formája
 Geisa: város Türingiában, Wartburg járás déli részén, az Ulster folyó völgyében.
 Geisa: folyó Türingiában, az Ulster mellékfolyója.